Али Бакирович Абиль-Заде (; 1930, Баку, Азербайджанская ССР, СССР — апрель 1993, Баку, Азербайджан) — советский футболист, нападающий. Советский и азербайджанский тренер. Заслуженный тренер Азербайджанской ССР.

Биография 
Али Абиль-Заде родился в 1930 году в Баку. В 1946 году 16-летний Али записался в футбольную секцию Центрального дворца пионеров. После первой тренировки специалист Михаил Алимкин посоветовал ему играть на позиции форварда. С 1950 года — в составе «Нефтяник» Баку. Всего за «Нефтяник» в 1950—1960 годах сыграл 122 матчей, забил 36 гола.

После завершения игровой карьеры приступил к тренерской деятельности. В 1961—1962 годах работал помощником главного тренера Бориса Аркадьева в «Нефтянике».

Скончался в апреле 1993 года в Баку.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Азербайджана
Тренеры ФК МЦОП «Динамо»
Тренеры ФК «Кяпаз»
Тренеры ФК «Энергетик» Мингечевир
Тренеры ФК «Лернаин Арцах»
Тренеры ФК «Араз-Нахчыван»
Тренеры ФК «Гёязань»
Тренеры ФК «Ширван» Шемаха